Boeck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jonas Axel Boeck
 Christian Peter Bianco Boeck